«Сентимента́льная прогу́лка»:

 «Сентиментальная прогулка» — стихотворение Поля Верлена.
 «Сентиментальная прогулка» — песня Давида Тухманова на стихотворение Поля Верлена в переводе Ариадны Эфрон (1976).
 «Сентиментальная прогулка» — вокальное произведение для двух вокальных ансамблей Юрия Каспарова на стихотворение Поля Верлена (2008).
 «Сентиментальная прогулка» () — первый сольный альбом Ринго Старра (1970).
 «Сентиментальная прогулка» () — заглавная песня альбома Ринго Старра (авторы — Бад Грин, Лес Браун, Бон Хоумер).